Daniel le Pelley – dodicesimo Signore di Sark
 Ernest le Pelley – sedicesimo signore di Sark
 Nicolas le Pelley – undicesimo Signore di Sark
 John Quertier Le Pelley – calciatore e dirigente d'azienda britannico
 Pierre le Pelley I – tredicesimo Signore di Sark
 Pierre le Pelley II – quattordicesimo Signore di Sark
 Pierre le Pelley III – quindicesimo Signore di Sark
 Pierre Carey le Pelley – diciassettesimo signore di Sark
 Susanne le Pelley – decima Dama di Sark
 Yves Le Pelley Dumanoir – rugbista a 15 francese